Tour Championship — профессиональный рейтинговый снукерный турнир; впервые был проведён в сезоне 2018/19.

Турнир был объявлен в апреле 2018 года, и первый раз проводился в марте 2019 года. Турнир является наименьшим по количеству участников, так как в нём участвуют только восемь ведущих игроков из годового рейтинга.

Призовой фонд турнира — £ 375 000:
 Победитель − £150 000,
 Финалист − £60 000,
 Полуфиналисты − £40 000,
 Четвертьфиналисты − £20 000.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Coral Tour Championship
 Tour Championship 2019

Снукерные турниры